Château de Rieux peut faire référence à plusieurs bâtiments en France :
 le château des Rieux, à Saint-Alban-d'Ay, en Ardèche ;
 le château de Rieux-Minervois, à Rieux-Minervois, dans l'Aude ;
 le château du Rieux, à Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, en Corrèze ;
 le château de Rieux, dans le Morbihan.